Guillaume de Percy peut se référer à plusieurs personnes :

 Guillaume de Percy († 1096/99), baron et administrateur anglo-normand installé en Angleterre après la conquête normande de l'Angleterre ;
 Guillaume de Percy (1191/93-1245), baron anglo-normand.